Il 6º Campionato mondiale di pallamano maschile si è svolto dal 12 al 21 gennaio 1967 in Svezia e ha visto la vittoria della , al suo primo titolo.

Partecipanti

Risultati

Finale

Collegamenti esterni

Campionato mondiale di pallamano maschile 1967